Gijselaarsbank (ook wel Werkelozenbank) is een symmetrische zitbank aan de kop van de Rapenburg in Leiden. De bank stamt uit 1920 en is gemaakt van baksteen en terracotta. De bank bevat aan de binnenkant van de vertikaal uitstekende zijde twee symbolische figuren. De linker met de tekst 'Rouw 1914' en de rechter met opgeheven handen en de tekst 'Herleving 1919'.

Geschiedenis 
Het besluit om een zitbank te bouwen werd genomen in 1919. De zitbank werd gebouwd in opdracht van het Leidse comité "Huldeblijk de Gijselaar" naar ontwerp van de Nederlandse keramist en beeldhouwer Willem Coenraad Brouwer. De bank is gebouwd ter ere van Nicolaas Charles de Gijselaar, die tussen 1910 en 1927 burgemeester van Leiden was en tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) tekorten aan voedsel, kleding en brandstoffen trachtte te verminderen en deze goederen eerlijk te verdelen. De onthulling vond plaats op 23 april 1920.

In 1983 werd de bank tijdelijk verwijderd om in 1985 na uitvoerige discussie teruggeplaatst te worden na vernieuwing van de overkluizing tussen het Galgewater en het Rapenburg. Bij deze terugplaatsing is het baksteen grotendeels is vernieuwd.

Sinds 2000 is het object opgenomen als rijksmonument in het monumentenregister. In 2016 onderging de zitbank opnieuw een grote restauratie. Hierbij is het keramiek uitgenomen, gerepliceerd en later in het jaar teruggeplaatst.

Verwijzing 
De uitdrukking hij heb z'n geld op de Gijselaarsbank is spottend gezegd iemand die helemaal geen geld meer heeft.

Foto's

Zie ook 
 Lijst van oorlogsmonumenten in Leiden
 Lijst van rijksmonumenten in Leiden, straat P-Z

Oorlogsmonument in Leiden
Rijksmonument in Leiden
Straatmeubilair